Rex kan syfta på:

 Rex – latinsk titel för kung (motsvarande titel för drottningar är regina)
 Rex (album) – ett album av Hansson & Karlsson
 IK Rex – en idrottsförening från Vendels sockenVendel, Uppland

Företag
 REX – en svensk tillverkare av cyklar, mopeder och motorcyklar
 Skofabriken REX – en svensk skotillverkare
 Rederi AB Rex – ett svenskt rederi
 Regional Express – ett australiensiskt regionalflygbolag
 Rex (biograf, Göteborg) – en biograf i Göteborg
 Rex (biograf, Backa) – en biografi i Backa

Djur
 Rex (marsvinsras) – en marsvinsras.
 Rexkanin – en kaninras.
 Rexkatt – ett antal kattraser.

Personer

Förnamn
 Rex Beach, amerikansk författare.
 Rex Blom,  handbollsspelare som spelar för IFK Skövde i Svenska Handbollsligan
 Rex Brown, amerikansk musiker.
 Rex Brådhe, svensk skådespelare.
 Rex Cawley, amerikansk friidrottare.
 Rex Gildo, tysk sångare.
 Rex Harrison, brittisk skådespelare.
 Rex Hartwig, australisk tennisspelare.
 Rex Ingram, irländsk filmregissör.
 Rex Mays, amerikansk racerförare.
 Rex Stewart, amerikansk jazzmusiker.
 Rex Stout, amerikansk författare.
 Rex Tillerson, amerikansk företagsledare.
 Rex Williams, brittisk snooker- och biljardspelare.

Efternamn
 204 personer har Rex som efternamn i Sverige (2019).
 Simon Rex, amerikansk skådespelare.

Fiktiva figurer
 Rackan Rex – en figur i en animerad TV-serie, se .
 Kommissarie Rex – en hund i en TV-serie, se .
 Rex King – fosterson till seriefiguren Fantomen se Rex.

Referenser 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar